Лакапин — армянская, византийская фамилия.

Известные носители:

Мужчины

В 
 Василий Лакапин (варианты написания фамилии: Лакапин(ос), Лекапен(ос); ), известен также как евнух Василий (умер ок. 985) — первый министр (паракимомен), фактически верховный правитель Византии с 945 по 985 год.

К 
 Константин Лакапин (Κωνσταντίνος Λακαπηνός. ум.18 между 946 и 948) — сын и соправитель византийского императора Романа I Лакапина.

М 
 Михаил Лакапин

Р

С 
 Стефан Лакапин (Στέφανος Λακαπηνός; ум. 963) — сын и соправитель византийского императора Романа I Лакапина.

Х 
 Христофор Лакапин (Χριστόφορος Λακαπηνός) — византийский император в 921—931 годах.

Женщины 
 Елена Лакапина (около 910—961) — византийская императрица, супруга Константина VII Багрянородного.
 Ирина Лакапина (X век) — византийская принцесса, царица Болгарии, супруга царя Петра I.

См. также 
 Лакапины (или Лекапены) — армянская династия в Византии. 
 Список византийских императоров